Norrliden kan syfta på

 Norrliden, Kalmar – en stadsdel i Kalmar
 Norrliden, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall
Norrliden (naturreservat) - naturreservat i Vindelns kommun